Трояни () — фамилия. Известные носители:
 Трояни, Дон (род. 1949) — американский художник-реалист.
 Трояни, Кайетано (1873—1942) — аргентинский композитор.
 Трояни, Мария Катерина (1813—1887) — итальянская католическая блаженная.

См. также 
Троян